Тенно () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Тенно — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.

Персоналии 
 Тенно, Артур Данилович (1894—1963) — эстонский и советский военачальник, подполковник артиллерии. Брат Павла Тенно.
 Тенно, Павел Данилович (1891—1985) — офицер Русской императорской армии, артиллерист, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. Брат Артура Тенно.
 Тенно, Сийм (род. 1990) — эстонский футболист, полузащитник.
 См. также 
 Тэнно